

Geografia 
 Namli – suddivisione dell'India nel distretto di Ratlam, nello stato federato del Madhya Pradesh

Persone 
 Erhan Namli – calciatore turco
 Mehdi Namli – calciatore marocchino
 Younes Namli – calciatore danese di origini marocchine, centrocampista o ala